Velika nagrada Kitajske 2019 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v  in tisoča v zgodovini Formule 1. Odvijala se je 14. aprila 2019 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:32,658
|1:31,728
|1:31,547
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33,115
|1:31,637
|1:31,570
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:33,557
|1:32,232
|1:31,848
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:32,712
|1:32,324
|1:31,865
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"|
|
|1:33,274
|1:32,369
|1:32,089
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"|
|
|1:33,863
|1:32,948
|1:32,930
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"|
|
|1:33,709
|1:33,214
|1:32,958
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"|
|
|1:33,644
|1:32,968
|1:32,962
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"|
|
|1:34,036
|1:33,150
|data-sort-value="9"|brez časa
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"|
|
|1:33,752
|1:33,156
|data-sort-value="9,1"|brez časa
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"|
|
|1:33,783
|1:33,236
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"|
|
|1:34,026
|1:33,299
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"|
|
|1:34,125
|1:33,419
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"|
|
|1:33,686
|1:33,523
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"|
|
|1:34,148
|1:33,967
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"|
|
|1:34,292
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"|
|
|1:35,253
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"|
|
|1:35,281
|
|
|align="center"|18
|-
!data-sort-value="19"|NC
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
| Alfa Romeo Racing-Ferrari
|brez časa
| 
| 
| align="center" |19
|-
!data-sort-value="20"|NC
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" |
| Scuderia Toro Rosso-Honda
|brez časa
| 
| 
| align="center" data-sort-value="20" |PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
|1:32:06,350
| align="center" |2
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|56
| +6,552
| align="center" |1
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |5
| nowrap="" data-sort-value="VET" |
|Red Bull Racing-Honda
|56
| +27,627
| align="center" |5
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|56
| +31,276
| align="center" |4
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|56
| +1:29,307
| align="center" |6
| align="center" |9
|-
!7
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | 
|Renault
|55
| +1 krog
| align="center" |7
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" ||55
| +1 krog
| align="center" |12
| align="center" |4|-
!9
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen| nowrap="" | Alfa Romeo Racing-Ferrari|55
| +1 krog
| align="center" |13
| align="center" |2|-
!10
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" |{{nowrap| Alexander Albon}}
| nowrap="" |Scuderia Toro Rosso-Honda
|55
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="20" |PL
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" |
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
| align="center" |10
|
|-
!12
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | 
|Racing Point-BWT Mercedes
|55
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!13
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" |
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
| align="center" |9
|
|-
!14
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | 
|McLaren-Renault
|55
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!15
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
| Alfa Romeo Racing-Ferrari
|55
| +1 krog
| align="center" |19
|
|-
!16
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" |
|Williams-Mercedes
|54
| +2 kroga
| align="center" |17
|
|-
!17
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | 
|Williams-Mercedes
|54
| +2 kroga
| align="center" |18
|
|-
!18
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|50
|
| align="center" |15
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|41
|Trčenje
| align="center" |11
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | 
|Renault
|16
|Motor
| align="center" |8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019